Кондрашина — женская форма русской фамилии . Также, название населённых пунктов в России:
 Кондрашина, Анна Николаевна (род. 1955) — советская спортсменка (гребля), серебряный призёр Олимпийских игр.
 Кондрашина, Екатерина Николаевна (род. 1968) — российский живописец, график, педагог, художественный деятель.
 Кондрашина, Елизавета Николаевна (род. 1949) — советская спортсменка (гребля). Населённые пункты 
 Кондрашина — деревня в Киренском районе Иркутской области.
 Кондрашина — деревня в Байкаловском районе Свердловской области.
 Кондрашина — деревня в Горноуральском городском округе Свердловской области.